EARN steht für:
 European Academic Research Network, ein Rechnernetz von wissenschaftlichen Einrichtungen in Westeuropa, dem Nahen Osten und Afrika

Siehe auch:
 River Earn, Fluss in Schottland
 Earn River, Fluss in Yukon, Kanada

Abkürzung